Juhaska Turnia – turnia w Tatrach Wysokich
 Juhaska Turnia – turnia w Tatrach Zachodnich